Георги Ангелов (роден на 12 ноември 1990 г.) е български футболист, централен защитник и дефанзивен полузащитник. Състезател на ЦСКА 1948 (София).

Източници 
 Профил в soccerway.com
 Профил на LevskiSofia.info

Български футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на Монтана
Футболисти на Банско
Футболисти на Верея (Стара Загора)
Футболисти на Витоша (Бистрица)
Футболисти на Берое